Arghandab (district), een Afghaans district in de zuidelijke provincie Kandahar
 Arghandab (stad), de hoofdplaats van het Afghaanse district Arghandab
 Arghandab (rivier), een rivier